Miejscowości w USA:
 Choctaw – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Lafourche
 Choctaw – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma

Gminy w USA:
 Choctaw (ang. Choctaw Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Choctaw (ang. Choctaw Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) – w stanie Oklahoma

Zobacz też:
 Czoktawowie